C&C Prize () — награда, вручаемая японской корпорацией NEC «за выдающиеся достижения в исследовании, разработке или пионерской работе в областях полупроводников, компьютеров, телекоммуникаций и связанных с ними технологий». Награда включает в себя сертификат, почётный значок, денежный приз в 10 миллионов йен на каждую номинацию (группу учёных). Присуждается ежегодно с 1985 года. Награду получили пять лауреатов Нобелевской премии.

Лауреаты

Примечания

Ссылки 
 Сайт премии
 Список лауреатов

Награды, появившиеся в 1985 году
Научные премии Японии
Списки лауреатов премий
Награды по алфавиту